Ypsolophus är ett släkte av fjärilar. Ypsolophus ingår i familjen Plutellidae.

Dottertaxa till Ypsolophus, i alfabetisk ordning 

 Ypsolophus acerivorus
 Ypsolophus acinacidella
 Ypsolophus acuminatus
 Ypsolophus affinitella
 Ypsolophus aino
 Ypsolophus albanica
 Ypsolophus albidorsella
 Ypsolophus albiramella
 Ypsolophus albistriata
 Ypsolophus aleutianella
 Ypsolophus alpella
 Ypsolophus altissimella
 Ypsolophus amoenella
 Ypsolophus angelicella
 Ypsolophus antenella
 Ypsolophus approbata
 Ypsolophus argenteola
 Ypsolophus arizonella
 Ypsolophus asperella
 Ypsolophus astragalitis
 Ypsolophus avetjanae
 Ypsolophus barberella
 Ypsolophus basipunctellum
 Ypsolophus bifasciatus
 Ypsolophus blandella
 Ypsolophus brunneella
 Ypsolophus bryoleuca
 Ypsolophus buscki
 Ypsolophus byssinella
 Ypsolophus canariella
 Ypsolophus carbonella
 Ypsolophus caudea
 Ypsolophus caudella
 Ypsolophus cellulosa
 Ypsolophus cervella
 Ypsolophus chazariella
 Ypsolophus chneorellum
 Ypsolophus clairvillella
 Ypsolophus contractella
 Ypsolophus cordillerella
 Ypsolophus coriacella
 Ypsolophus costella
 Ypsolophus costibasella
 Ypsolophus crispulella
 Ypsolophus cultrella
 Ypsolophus cultrix
 Ypsolophus delicatella
 Ypsolophus dentella
 Ypsolophus dentiferella
 Ypsolophus diana
 Ypsolophus divisella
 Ypsolophus dorsimaculella
 Ypsolophus electropa
 Ypsolophus elongata
 Ypsolophus ephedrella
 Ypsolophus eremella
 Ypsolophus ermineus
 Ypsolophus excisella
 Ypsolophus exsularis
 Ypsolophus falcatella
 Ypsolophus falcella
 Ypsolophus falciferella
 Ypsolophus falculella
 Ypsolophus fissella
 Ypsolophus flava
 Ypsolophus flaviciliatus
 Ypsolophus flavistrigella
 Ypsolophus fractella
 Ypsolophus frustella
 Ypsolophus fujimotoi
 Ypsolophus fulvella
 Ypsolophus gerdanella
 Ypsolophus hamella
 Ypsolophus harpella
 Ypsolophus hebeiensis
 Ypsolophus horridella
 Ypsolophus hydraea
 Ypsolophus indecorella
 Ypsolophus instabilella
 Ypsolophus japonicus
 Ypsolophus judeichiella
 Ypsolophus kobelella
 Ypsolophus kotzschi
 Ypsolophus kristalleniae
 Ypsolophus leptaula
 Ypsolophus leuconotella
 Ypsolophus leucophaea
 Ypsolophus loculosa
 Ypsolophus longus
 Ypsolophus lonicerella
 Ypsolophus lucella
 Ypsolophus lutarella
 Ypsolophus lutosus
 Ypsolophus lyonothamnae
 Ypsolophus maculatella
 Ypsolophus maculea
 Ypsolophus maculella
 Ypsolophus malacodoxa
 Ypsolophus manella
 Ypsolophus manniella
 Ypsolophus marginellus
 Ypsolophus maurellus
 Ypsolophus melanocnista
 Ypsolophus menoko
 Ypsolophus mienshani
 Ypsolophus minotaurella
 Ypsolophus mucronella
 Ypsolophus nebulella
 Ypsolophus nella
 Ypsolophus nemorella
 Ypsolophus nemorum
 Ypsolophus nervosellum
 Ypsolophus nigrofasciatus
 Ypsolophus ninella
 Ypsolophus nivella
 Ypsolophus nyctemerella
 Ypsolophus ochrella
 Ypsolophus ochroleucus
 Ypsolophus oliviella
 Ypsolophus ordinalis
 Ypsolophus overhaldense
 Ypsolophus pallescentella
 Ypsolophus parallela
 Ypsolophus parenthesella
 Ypsolophus parodaula
 Ypsolophus pterodactylella
 Ypsolophus querciella
 Ypsolophus quinquepunctatus
 Ypsolophus radiatella
 Ypsolophus reticulata
 Ypsolophus rhytidota
 Ypsolophus rubrella
 Ypsolophus rufimitrellus
 Ypsolophus saitoi
 Ypsolophus sarmaticella
 Ypsolophus sasayamanum
 Ypsolophus satellitella
 Ypsolophus scabrella
 Ypsolophus scabrellus
 Ypsolophus schwarziella
 Ypsolophus sculpturella
 Ypsolophus semitessella
 Ypsolophus senex
 Ypsolophus seniculella
 Ypsolophus sequella
 Ypsolophus sisymbrella
 Ypsolophus speluncicolella
 Ypsolophus striatella
 Ypsolophus strigosa
 Ypsolophus stygiella
 Ypsolophus sublucella
 Ypsolophus subsylvella
 Ypsolophus sulphurella
 Ypsolophus sylvella
 Ypsolophus takamukui
 Ypsolophus trichonella
 Ypsolophus udulatella
 Ypsolophus ulingensis
 Ypsolophus unicipunctella
 Ypsolophus unicolor
 Ypsolophus uniformis
 Ypsolophus unitella
 Ypsolophus ustella
 Ypsolophus ustulatus
 Ypsolophus walsinghamiella
 Ypsolophus variella
 Ypsolophus vintrella
 Ypsolophus vittella
 Ypsolophus vomerata
 Ypsolophus xenicopis
 Ypsolophus yasudai

Källor 

Fjärilar
Ypsolophus